Sędzisław – staropolskie imię męskie
 Sędzisław – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Marciszów
 Sędzisław – stacja kolejowa w Sędzisławiu.